La Estación de Jaume I, puede referirse a:

Estación de Jaume I: Estación del Metro de Barcelona de la línea 4.

Estación de Jaume I (Teleférico del puerto): Estación del Teleférico del puerto en la Torre Jaime I en Barcelona.